

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Bagatelka – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Sokolniki
 Bagatelka –  część wsi Bugaj w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław